Angermeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Angermeyer (1909–1988), deutscher Filmproduzent
 Helmut Angermeyer (1912–1992), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Hermann Angermeyer (1876–1955), deutscher Genre-, Porträt- und Landschaftsmaler sowie Grafiker der Düsseldorfer Schule
 Joachim Angermeyer (1923–1997), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP)
 Matthias Claus Angermeyer (* 1941), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Angermaier
 Angermair
 Angermayer
 Angermeier